У́рхо Ва́аканайнен (; 1 января 1999, Йоэнсуу) — финский профессиональный хоккеист, защитник клуба НХЛ «Анахайм Дакс». 18-й номер драфта НХЛ 2017 года.

Игровая карьера 
Вааканайнен начал свою карьеру в юношеской команде «Эспоо Блюз». В сезоне 2015-2016 Урхо дебютировал за «Эспоо Блюз» на профессиональном уровне, набрав 6 очков за 25 матчей в Финской хоккейной лиге. 28 апреля 2016 года Вааканайнен подписал однолетний контракт с клубом ЮП.

В сезоне 2016-2017 Урхо стал игроком основного состава в ЮП и сыграл 41 матч, набрав 6 очков. Также он сделал 3 голевые передачи в 14 матчах плей-офф, но его команда уступила в полуфинале клубу «КалПа» в семи матчах.

5 мая 2017 года Вааканайнен покинул ЮП и подписал новый однолетний контракт с командой СайПа. 23 июня 2017 года на драфте НХЛ 2017 года Урхо был выбран в 1-м раунде под общим 18 номером клубом НХЛ «Бостон Брюинз».

13 июня 2018 года Вааканайнен подписал трехлетний контракт новичка с «Бостон Брюинз».

Статистика

Клубная карьера

Международная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Финляндии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК ЮП
Игроки ХК СайПа
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»